Sluitingsprijs ist der Name verschiedener belgischer Radrennen, die jeweils den Saisonabschluss markieren:
 für das Straßenrennen siehe Nationale Sluitingsprijs
 für das Cyclocrossrennen siehe Internationale Sluitingsprijs